

Personnalités 
 Dimitri Foulquier (1993), footballeur français ;
 Jean-Antoine-Marie Foulquier (1798-1882), évêque français ;
 Joseph-François Foulquier (1744-1789), graveur et administrateur colonial français ;
 Jean-Louis Foulquier (1943-2013), acteur et animateur de radio français ;
 Valentin Foulquier (1822-1896), graveur, illustrateur, pastelliste français.

Voir aussi 
 , page d'homonymie
 Paul Foulquié (1893-1983), prêtre et philosophe français
Homonymie de patronyme